Pessoas
Cuthbert Allgood
Cuthbert Burbage
Cuthbert Collingwood
Cuthbert Malajila
Elisha Cuthbert, atriz canadense, a Kim Bauer da série 24 Horas

Localidades
Cuthbert (Geórgia)

Ver também
 Cuteberto

Desambiguação